Кьяромонте:

 Кьяромонте — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца.
 Никола де Кьяромонте — католический церковный деятель XIII века.